Als Christophel-Schuh werden bezeichnet:
 Christophel-Schuh (Deidesheim), ein Grenzfels mit Einkerbungen
 Christophel-Schuh (Wachenheim an der Weinstraße), ein Felsblock mit Einkerbungen, der als Wegweiser fungiert